Maschawera ist der Name

 eines Flusses in Georgien, siehe Maschawera (Fluss)
 einer Ortschaft in Georgien, siehe Maschawera (Georgien)